Alexander Seton ist der Name folgender Personen:

* Alexander Seton (Militär) († um 1348), schottischer Militär, Diplomat und Höfling
 Alexander Seton, Lord of Gordon († 1440), schottischer Adliger und Politiker
 Alexander Seton (Alchemist) († 1603/1606), Alchemist
 Alexander Seton, 1. Earl of Dunfermline (1555–1622), schottischer Jurist, Richter und Politiker
 Alexander Seton, 1. Viscount of Kingston (1620–1691), schottischer Ritter
 Alexander Seton (vor 1626–nach 1649), schottischer Söldner, siehe Alexander Seaton
 Alexander Seton, 1. Baronet (1639?–1719), schottischer Jurist und Politiker
 Alexander Seton, 3. Earl of Dunfermline (1642–1677), schottischer Adliger
 Alexander Seton (Offizier) († 1852), schottischer Schiffsoffizier